Créé en 2018, le prix Alice Guy récompense chaque année un film à financement majoritairement français réalisé par une femme, tout en rendant hommage à la première réalisatrice de l'histoire. Il a été imaginé et fondé par la journaliste Véronique Le Bris, pour pallier le manque de femmes dans les palmarès de cinéma.

Lauréates 

 2018 : Lidia Terki pour Paris la blanche
 2019 : Catherine Corsini pour Un amour impossible
 2020 : Mounia Meddour pour Papicha
 2021 : Maïmouna Doucouré pour Mignonnes
 2022 : Audrey Diwan pour L'Événement
 2023 : Alice Winocour pour Revoir Paris

Notes et références

Lien externe 
 

Alice Guy
Alice Guy